Die Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV) ist eine Fachgesellschaft, welche 1896 vom Schweizer Volkskundler Eduard Hoffmann-Krayer gegründet wurde. Ihr Ziel ist die Erforschung der schweizerischen Alltags- und Volkskultur in ihren historischen und gegenwärtigen Erscheinungsformen.

Seit den Anfängen standen Sammlung und Dokumentation von Volksliedern im Mittelpunkt des Interesses, 1906 gründete die SGV das Schweizerische Volksliedarchiv. In den 1930er und 1940er Jahren arbeiteten Volkskundler im Auftrag der Gesellschaft am Atlas der schweizerischen Volkskunde.  Seit den 1960er Jahren konzentrierte sich die Gesellschaft auf die Erforschung der historischen Wohnkultur und auf den volkskundlichen Dokumentarfilm.

Die Gesellschaft führt einen eigenen Verlag und ist Herausgeber der Fachzeitschrift Schweizerisches Archiv für Volkskunde (SAVk) sowie des Korrespondenzblatts Schweizer Volkskunde – Folklore suisse – Folclore svizzero. Derzeitige Präsidentin ist Beatrice Tobler.

Das Archiv für Bauernhausforschung befindet sich seit 2020 im Freilichtmuseum Ballenberg.

Literatur 
 Paul Hugger: Zu Geschichte und Gegenwart der Volkskunde in der Schweiz. In: ders. (Hrsg.): Handbuch der schweizerischen Volkskultur. Band 1, Basel/Zürich 1992, , S. 15–33.
 Konrad J. Kuhn: «Beschauliches Tun» oder europäische Perspektive? Positionen und Dynamiken einer volkskundlichen Kulturwissenschaft in der Schweiz zwischen 1945 und 1970. In: Johannes Moser, Irene Götz, Moritz Ege (Hrsg.): Zur Situation der Volkskunde 1945–1970. Orientierung einer Wissenschaft in Zeiten des «Kalten Krieges». Münster u. a. 2015, S. 213–239.
 Walter Leimgruber: Volkskunde/Kulturanthropologie. In: Traverse. 19/1, 2012, S. 119–147.
 Danièle Lenzin: «Folklore vivat, crescat, floreat!» Über die Anfänge der wissenschaftlichen Volkskunde in der Schweiz um 1900. Zürich 1996, ISBN 3-0340-1173-3.
 Johannes Müske, Sabine Eggmann: «Kulturerbe» im Dienst gesellschaftlicher Modernisierung und Differenzsetzung. «Volksmedizin» und «Volkskultur» im Archiv der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde. 110/2, 2014, S. 148–165.
 Thomas Schärer: Dokumentarfilmpraxen der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. In: Edmund Ballhaus (Hrsg.): Dokumentarfilm : Schulen – Projekte – Konzepte. Berlin 2013, ISBN 978-3-496-02864-2, S. 265–279.
 Franziska Schürch, Sabine Eggmann, Marius Risi (Hrsg.): Vereintes Wissen. Die Volkskunde und ihre gesellschaftliche Verankerung. Waxmann, Münster/Basel 2010, ISBN 978-3-8309-2401-2.

Siehe auch 
 Deutsche Gesellschaft für Volkskunde
 Österreichischer Fachverband für Volkskunde

Weblinks 
 Website der SGV
 Digitalisate des Schweizerischen Archivs für Volkskunde 1897 ff.

Ethnologische Gesellschaft
Wissenschaftliche Organisation (Schweiz)
Organisation (Basel)